Вашловани —  село в Абхазии/Грузии
 Вашловани —  село в Южной Осетии/Грузии
 Вашловани —  национальный парк в Грузии
 Вашловани — улица в Тбилиси

Читать далее: https://sputnik-georgia.ru/reviews/20180221/239399432/Angela-hranitelja-sokrovishh-Gruzii-Jekvtime-Takaishvili-ne-stalo-65-let-nazad.html